Акулино — название населённых пунктов в России.

Псковская область 
 Акулино — деревня в Локнянском районе.
 Акулино — деревня в Артёмовской волости Невельского района.
 Акулино — деревня в Плисской волости Невельского района.
 Акулино — деревня в Усть-Долысской волости Невельского района.
 Акулино — деревня в Новосокольническом районе.

Тверская область 
 Акулино — деревня в Зубцовском районе.